Le tournoi de tennis de Gold Coast est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2005, classée en catégorie Tier III, se dispute du 2 au .

Patty Schnyder remporte le simple dames. En finale, elle bat Samantha Stosur, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Elena Likhovtseva et Magdalena Maleeva.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Gold Coast
 Saison 2005 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 2005
Gold Coast
Tennis en Australie en 2005
Tennis en janvier 2005